Виктор Степанович Гельтман (9 октября 1925 (1926) — 21 августа 1985) — советский ботаник и лесовод, доктор биологических наук.

Родился в Минске в 1925 (по документам — 1926) году в семье Стефана Леоновича Гельтмана — наркома земледелия БССР. Мать, Ядвига Владиславовна Мошинская-Гельтман – литератор и партийный деятель.

В начале 1930-х гг. переехал с родителями в Москву. В 1937 г. отца репрессировали, мать осудили на 5 лет ИТЛ. Виктора с сестрой отправили в детдом в г. Демидов Смоленской области. После начала немецкой оккупации сотрудница детдома исправила ему год рождения на 1926-й, чтобы его не угнали на работу в Германию.

В 1942 году после освобождения их района от фашистов эвакуирован в Татарию, выучился на токаря. Работал по этой специальности на судоремонтном заводе, затем масленщиком на пароходах предприятия «Волготанкер».
В 1947 г. вернулся в Минск, поступил на Деревообделочный завод № 1 слесарем. Окончил вечернюю школу (с серебряной медалью), лесохозяйственный факультет Белорусского лесотехнического института им. С. М. Кирова и аспирантуру Белорусского института леса.

С 1958 г. младший научный сотрудник отдела геоботаники Института биологии Академии наук БССР. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Типы берёзовых лесов Полесской низменности», в которой впервые в СССР употребил понятия «тип леса» и «лесная ассоциация».

С 1960 г. старший научный сотрудник лаборатории геоботанического картографирования, руководил исследованиями по распространению и районированию лесной растительности Белоруссии, эколого-фитоценотических закономерностей формирования и развития сероольховых и черноольховых лесов.

В составе коллектива в 1972 году стал лауреатом Государственной премии БССР в области науки. 

В 1974 г. защитил докторскую диссертацию «Эколого-географический и типологический анализ лесной растительности Беларуси».

С 1977 г. заведующий лабораторией продуктивности и водного режима фитоценозов Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича АН БССР.

Опубликовал 183 научные работы, в том числе 8 монографий. Соавтор и редактор ботанического раздела Белорусской Советской Энциклопедии.

Разработанные им теоретические принципы и методы геоботанического районирования использованы для кадастровой оценки основных типов сосновых лесов Беларуси, исследования состояния растительности верховых болот, составление каталога редких и эталонных растительных сообществ.

Сын — директор Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук Дмитрий Викторович Гельтман.

Сочинения:
 Географический и типологический анализ лесной растительности Белоруссии / В. С. Гельтман. - Минск : Наука и техника, 1982. - 326 с. : ил., 1 л. ил.; 21 см.; ISBN В пер.
 Пойменные леса Припяти и их трансформация в связи с мелиорацией / В. С. Гельтман, И. Ф. Моисеенко; АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники им. В. Ф. Купревича, Лаб. фитомониторинга. - Минск : Навука i тэхнiка, 1990. - 116,[2] с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-343-00580-2 :
 Сероольховые леса и их хозяйственное использование [Текст] / И. Д. Юркевич, В. С. Гельтман, В. И. Парфёнов. - Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1963. - 142 с. : ил.; 20 см. 
 География, типология и районирование лесной растительности Белоруссии [Текст] / И. Д. Юркевич, В. С. Гельтман ; Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии Акад. наук БССР. - Минск : Наука и техника, 1965. - 288 с., 1 л. карт. : ил., карт.; 22 см.
 Типы и ассоциации черноольховых лесов [Текст] : (По исследованиям в БССР) / И. Д. Юркевич, В. С. Гельтман, Н. Ф. Ловчий ; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. - Минск : Наука и техника, 1968. - 376 с. : ил.; 22 см. 
 Леса Белорусского Полесья [Текст] = The forests of Byelorussian Polessia : Геоботан. исследования / И.Д. Юркевич, Н.Ф. Ловчий, В.С. Гельтман ; [АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники им. В.Ф. Купревича, Лаб. геоботаники]. - Минск : Наука и техника, 1977. - 287 с. : ил.; 21 см.
 Основы природопользования / [М. М. Севернев, Л. М. Сущеня, В. И. Горбач и др.; Науч. ред. В. С. Гельтман и др.]. - Минск : Наука и техника, 1980. - 575 с. : ил.; 22 см.; ISBN В пер.

Автор сборника:
 Лесные просеки [Текст] : Избранные стихи и проза / Гельтман В. С. ; сост. Д. В. Гельтман. — М. : Товарищество науч. изд. КМК, 2006.

Источники 
 Виктор Степанович Гельтман : воспоминания современников / сост.: Д. Г. Груммо [и др.]; науч. ред. В. И. Парфёнов, Д. В. Гельтман. — Мн: Колорград, 2016. — 118 с. ISBN 978-985-7170-07-04
 http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/books/Grummo2016-1.pdf 
 http://lesgazeta.by/people/sled-na-zemle/ispolnilos-90-let-so-dnja-rozhdenija-belorusskogo-lesotipologa-i-geobotanika-viktora-geltmana 
 http://botany.by/about-institute/istoriya-belarusskoj-botaniki-v-licax/doktora-nauk/getman-v-s/ 
 http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/books/Grummo2016-1.pdf